Großhartmannsdorfer Teich steht für folgende Gewässer im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen:

 Mittlerer Großhartmannsdorfer Teich
 Oberer Großhartmannsdorfer Teich
 Unterer Großhartmannsdorfer Teich